Обра́дович и Обрадо́вич () — южнославянская фамилия, происходящего от имени Обрад. Известные носители:

 Обрадович, Александр (1927—2001) — сербский композитор, писатель и педагог.
 Обрадович, Аня (род. 2000) — сербская дзюдоистка.
 Обрадович, Влада (1912—1944) — югославский партизан времён Народно-освободительной войны.
 Обрадович, Вук (1947—2008) — югославский военный, государственный и политический деятель.
 
 Обрадович, Доситей (1742—1811) — сербский просветитель и реформатор.
 Обрадович, Душан (1913—1941) — югославский черногорский партизан времён Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Обрадович, Жарко (род. 1960) — сербский политик, министр просвещения.
 Обрадович, Желько (род. 1960) — югославский баскетболист, сербский тренер.
 Обрадович, Ива (род. 1984) — сербская гребчиха.
 Обрадович, Иван (род. 1988) — сербский футболист.
 Обрадович, Матко (род. 1991) — хорватский футболист.
 Обрадович, Милан (род. 1977) — сербский футболист.
 Обрадович, Марко (род. 1991) — черногорский футболист.
 
 Обрадович, Саша (род. 1969) — сербский баскетболист.
 Обрадович, Сергей Александрович (1892—1956) — русский советский поэт, переводчик и редактор.